Der Challenger Ciudad de Guayaquil 2020 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. November 2020 in Guayaquil stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Guayaquil